Саломаты — название населённых пунктов в России:

 Саломаты — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Саломаты — деревня в Частинском районе Пермского края.